Landquart kan syfta på
 Landquart (flod) – ett vattendrag i kantonen Graubünden, Schweiz
 Landquart, Graubünden – en ort i kantonen Graubünden, Schweiz
 Landquart (region) - en administrativ enhet i  kantonen Graubünden, Schweiz